Ива́н Тю́рин: 
 Тюрин, Иван Алексеевич (1824—1904) — российский художник, академик Императорской Академии художеств.
 Тюрин, Иван Владимирович (1892—1962) — российский учёный-почвовед, академик АН СССР (1953).
 Тюрин, Иван Григорьевич (1921—1997) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Тюрин, Иван Павлович (1903—1981) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.